Воргол:

 Воргол — село, Литвиновицька сільська рада, Кролевецький район, Сумська область, Україна.
 Ворголка — річка в Сумській області

 Воргол — річка в Єлецькому районі Липецької області.
 Воргол — село в Ізмалковський районі Липецької області.

Персоналії 
 Енді Воргол — всесвітньо відомий американський митець українського походження

Інше
 6701 Воргол — астероїд